Het Nederlands kampioenschap dammen van 1920 telde tien deelnemers. Met 13 punten won L. Prijs zijn eerste nationale titel. Het toernooi werd van 29 augustus tot 3 september 1920 gespeeld in Amsterdam.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1920